Kaja Kallas, Estisch politica
 Siim Kallas, Estisch politicus